KCT est un sigle qui peut désigner :
 , l'unité des forces spéciales de l'armée royale néerlandaise.

KCT est un code qui peut désigner :
 aéroport de Koggala, un aéroport du Sri Lanka, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports